het beroep van trambestuurder
 een Suske en Wiske stripverhaal; zie Wattman (stripverhaal)